Kim Han-sol (* 16. Juni 1995 in Pjöngjang) ist der älteste Sohn von Kim Jong-nam und ein Enkel des ehemaligen nordkoreanischen Herrschers Kim Jong-il. Sein Vater war der inoffizielle Erbe von Kim Jong-il bis 2001, als er nach einem gescheiterten Versuch, heimlich Disneyland Tokio im Mai 2001 zu besuchen, in Ungnade gefallen war. Die Nachfolge trat stattdessen Kim Han-sols Halbonkel Kim Jong-un im Dezember 2011 an. Nachdem er Kritik an seinem Halbonkel geäußert hatte und sein Vater ermordet wurde, hält sich Kim Han-sol heute an einem unbekannten Ort auf.

Frühes Leben und Ausbildung 
Kim Han-sol wurde in Nordkorea geboren und wuchs isoliert auf dem chinesischen Festland und in Macau auf. Kim Han-sol erregte erstmals 2011 öffentliche Aufmerksamkeit, als er vom Li Po Chun College, einem Mitglied der United World Colleges (UWC), zum Studium in Hongkong aufgenommen wurde. Später wurde ihm von der Regierung Hongkongs ein Studentenvisum verweigert. Ende 2011 wurde aufgrund einer Zulassungsankündigung des United World Colleges auf dem Campus des UWC in Mostar (Bosnien und Herzegowina), von den südkoreanischen Medien entdeckt, dass einer der neu aufgenommenen Studenten an diesem College Kim Han-sol war, über den zuvor nur sehr wenig bekannt war.

Die südkoreanischen Medien machten mehrere Online-Accounts von Kim Han-sol ausfindig. Deren Inhalt war online weit verbreitet und stand in krassem Gegensatz zum Regime seines Großvaters. In verschiedenen auf YouTube, Facebook und Twitter geposteten Nachrichten äußerte er, dass er sich schuldig fühlte über die Rolle seiner Familie für das Leiden des nordkoreanischen Volkes. Er fühlte sich auch schuldig, dass er genug zu essen hat, während die Menschen in Nordkorea hungern, und er schien seinen Onkel – den inoffiziellen Erben – Kim Jong-un zu kritisieren.

Im Oktober 2012 gab Kim Han-sol sein allererstes Fernsehinterview (in englischer Sprache) mit dem finnischen Fernsehsender Yle, in dem er mehrere Bemerkungen zu seinem Wunsch nach koreanischer Wiedervereinigung machte und seine vorherigen abfälligen Charakterisierungen der Herrschaft seines Großvaters und seines Onkels über Nordkorea nicht bestritt.

Im Dezember 2013 befand sich Kim in seinem ersten Studienjahr auf dem Campus Le Havre der französischen Universität Sciences Po. Nach der Hinrichtung seines Großonkels Jang Song-thaek im Dezember 2013 wurde er unter Polizeischutz gestellt. Sein Studium an der Sciences Po schloss er 2016 ab.

Tod seines Vaters 
Kim Han-sols Vater Kim Jong-nam starb am 13. Februar 2017 in Malaysia, nachdem zwei Frauen ihn auf dem internationalen Flughafen Kuala Lumpur angegriffen und sein Gesicht mit dem Nervengas VX eingerieben hatten. Am 7. März 2017 tauchte ein Video von Kim Han-sol auf, das von einer Gruppe namens Cheollima Civil Defense gedreht wurde, und obwohl Teile davon zensiert wurden, gab er an, dass er bei seiner Mutter und seiner Schwester war und hoffte, dass es "bald besser werden würde".

Die Leiche seines Vaters wurde am 31. März trotz seiner Proteste nach Nordkorea zurückgeflogen.

Im Oktober 2017 verhaftete die chinesische Polizei in Peking zwei nordkoreanische Agenten wegen des Verdachts, Kim Han-sol Schaden zufügen zu wollen, wie die südkoreanische Zeitung JoongAng Ilbo berichtet. Die beiden Verdächtigen waren Mitglieder des nordkoreanischen Generalbüros für Aufklärung, das für die Spionage in Übersee zuständig ist, und gehörten zu einem siebenköpfigen Team, das von den chinesischen Behörden enttarnt wurde. 

Im April 2020 wurde berichtet, dass er sich seit dem Tod seines Vaters an einem unbekannten Ort aufhält.

Familie

Einzelnachweise 

Hansol
Familienmitglied einer berühmten Person
Nordkoreaner
Geboren 1995
Mann